An (achternaam) 安, een Chinese achternaam
 An (Sichuan), een arrondissement in de Chinese provincie Sichuan
 Voor de Sumerische god, zie Anu (Babylon)
 Voor de naam, zie Anna (voornaam)
 .an, het internetlandcode topleveldomein van de voormalige Nederlandse Antillen
 Aragonees (afgekort an)
 An of anko een rodebonenpasta uit de Aziatische keuken
 An (2015), een Japanse film uit 2015
 a.n. ante noctem, Lat. voor de nacht

 Ammoniumnitraat
 Algemeen Nederlands: Standaardnederlands
 Autosomaal getal
 AkzoNobel
 de voormalige ISO-landcode van de voormalige Nederlandse Antillen